Molaize est le nom de deux anciennes communes françaises de Saône-et-Loire :

 Molaize, fusionné en 1832 avec Écuelles
 Molaize, fusionné en 1823 avec Huilly, aujourd'hui Huilly-sur-Seille

Homonymie de toponyme